Поопо:

 Поопо — бессточное солёное озеро в Боливии
 Поопо — город в западной части Боливии.
 Поопо — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.